Partenio ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Domenico Partenio (* vor 1650; † 1701), italienischer Sänger, Komponist und Kapellmeister des Barock

Siehe auch:
 Stadio Partenio